Шту́мпф () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Штумпф, Виталий (Виталий Владимирович Штумпф; род. 1978) — германский, ранее советский и российский шашист.
 Штумпф, Ганс-Юрген (1889—1968) — деятель люфтваффе, генерал-полковник.
 Штумпф, Карл (1848—1936) — немецкий психолог, философ-идеалист, музыкальный теоретик.
 Штумпф, Кеннет Эдвард (1944—2022) — американский солдат, герой Вьетнамской войны
 Штумпф, Райнхард (род. 1961) — бывший немецкий футболист.
 Штумпф, Петер (род. 1962) — католический прелат.
 Штумпф, Ремиг (1966—2019) — немецкий шоссейный велогонщик.
 Штумпф, Филипп Филиппович (1864—1921) — крупнейший землевладелец и предприниматель города Омска, общественный деятель, кандидат сельскохозяйственных наук.